Departement van Justitie (Filipijnen), het Filipijns ministerie van Justitie
 Departement van Justitie (Den Haag), een gebouw in Den Haag
 United States Department of Justice, het Amerikaanse ministerie van Justitie